Нижнечи́рское се́льское поселе́ние — сельское поселение (до 2008 года городское поселение) в Суровикинском районе Волгоградской области. Административный центр — станица Нижний Чир.

География 
Поселение расположено на востоке Суровикинского района, на правом берегу Цимлянского водохранилища, которое расположено на востоке поселения. Оно граничит с сельскими поселениями: Ближнеосиновское, Новомаксимовское, Верхнесолоновское, Лысовское,Сысоевское, а так же с муниципальными районами: Чернышковский и Октябрьский.

История 
21 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 971-ОД было образовано Нижнечирское городское поселение. 11 июня 2008 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1712-ОД рабочий посёлок Нижний Чир преобразован в станицу, а Нижнечирское городское поселение — в Нижничирское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Суровикинского района
Сельские поселения Волгоградской области